Honoratka – zdrobnienie imienia Honorata
 Honoratka – kolonia w Polsce, województwie wielkopolskim
 Honoratka – wieś na Ukrainie w obwodzie winnickim, w rejonie oratowskim
 Honoratka – wieś na Ukrainie w obwodzie rówieńskim, w rejonie radziwiłłowskim
 Honoratka – żleb w Tatrach
 „Honoratka” – kawiarnia w Łodzi